Tschallener ist der Familienname folgender Personen:

 Alexius Tschallener, Komponist
 Erwin Tschallener
 Gabriele Tschallener, Kunsthistorikerin
 Johann Tschallener (1783–1855), österreichischer Psychiater und Ärztlicher Direktor in Hall von 1834 bis 1854
 Wolfgang Tschallener, Filmemacher
 Yara Tschallener, Galeristin